The Elephant Man steht für:

 The Elephant Man (Theaterstück), Theaterstück von Bernard Pomerance (1977)
 The Elephant Man, Originaltitel von Der Elefantenmensch, US-amerikanisch-britischer Film von David Lynch (1980)
 The Elephant Man (1982), US-amerikanischer Fernsehfilm von Jack Hofsiss 

Siehe auch:
 Elephant Man (O’Neil Morgan Hughlin Bryant;* 1975), jamaikanischer Dancehall-Deejay
 Joseph Merrick (Elephant Man; 1862–1890), britischer Sideshowdarsteller mit Missbildungen